Черных, Николай: Черных, Николай Андреевич (1924—1982) — Герой Советского Союза.
 Черных, Николай Васильевич (1922—1948) — Герой Советского Союза.
 Черных, Николай Георгиевич  (1944—2021) — лауреат Государственной премии СССР.
 
 Черных, Николай Иннокентьевич (1923—1996) — Герой Советского Союза.
 Черных, Николай Петрович — подпоручик; кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Черных, Николай Сергеевич (род. 1926) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Черных, Николай Степанович (1931—2004) — советский астроном.